PL – Polska, kod ISO 3166-1 nazwy państwa
 pl – język polski, kod ISO 639-1 nazwy języka
 .pl – krajowa domena najwyższego poziomu przypisana do polskich stron internetowych
 Patrologia Latina, PL – zbiór pism ojców Kościoła i innych autorów chrześcijańskich piszących po łacinie
 Polska Lewica, PL – polska lewicowa partia polityczna, założona przez byłego premiera RP Leszka Millera

Zobacz też 
 PL/1
 Pogoń Lwów